Термобаллон — чувствительный элемент в системе автоматизации, используется как первичный преобразователь (датчик) температуры в составе систем измерения и регулирования температуры с гидравлической передачей сигнала.

Термобаллон — устройство, которое используется как датчик температуры в составе манометрических термометров и регуляторов температуры прямого действия. Средством гидравлической связи термобаллона с элементом системы автоматизации является капиллярная трубка (импульсная трубка из нержавеющей стали или латуни с внутренним диаметром ≈0,2…0,5 мм).

Датчики
Гидравлика